Rue du Chalet peut faire référence à :
 Rue du Chalet à Bruxelles ;
 Rue du Chalet à Paris.